Петров Олександр Дмитрович (1794—1867) — російський шахіст і літератор, автор першого російського підручника шахової гри.
 Петров Олександр Дмитрович (1895—1964) — російський хімік-органік, член-кореспондент АН СРСР (1946).